«(s)AINT» (se pronuncia Saint) es una canción del grupo Marilyn Manson del álbum The Golden Age of Grotesque.

Videos musicales 
Después de que el video original de Marilyn Manson (s)AINT fue prohibido en los Estados Unidos debido a sus escenas de abuso de drogas, automutilación, desnudez, contenido sexual y bondage, Manson hizo otra versión más apropiada para la televisión y otras fuentes. Junto con el lanzamiento del álbum Lest We Forget, Manson lanzó un DVD con la versión sin censura del video. También venía incluido con el pack CD/DVD. La versión explícita del DVD fue lanzada con el video de (s)AINT en Australia. Japón requirió de una versión alterada del video debido a una desnudez en la ley de videos musicales de Japón.

Detalles 
 El vídeo es considerado como uno de los más polémicos de la banda.
 Apareció por segunda vez en el recopila-torio Lest We Forget.
 Fue interpretada en los conciertos del 2003, y volviendo a ser interpretada en los conciertos del 2005 dando promoción a Lest We Forget, esto solo sucedió en algunas ocasiones.  
 Una escena del vídeo es plasmada en el libreta del Lest We Forget.
 Su censura en MTV y en casi todo el mundo, hizo que (s)AINT fuera el sencillo menos exitoso de The Golden Age of Grotesque, y en el vídeo menos exitoso de toda su carrera.

Formatos y remixes 
 Venta en Itunes, como única canción.
 "(s)AINT" 3:42

Canciones de Marilyn Manson
Canciones en inglés
Canciones de 2004